

Nom commun 
 Un tablier est un élément vestimentaire porté par-dessus une tenue habituelle, afin de la protéger lors de tâches potentiellement salissantes.
 Le tablier est un des ornements que portent les Francs-Maçons et les pionniers de la Légion étrangère.
 Le tablier est la surface sur laquelle on joue à un jeu de société.
 Le tablier est la partie qui supporte les voies de circulation sur un pont. C'est la partie en caillebotis d'un passage surélevé.
 Le tablier d'une cheminée est le rideau métallique qui l'obture.
 Le tablier d'une baignoire est le panneau d'habillage de la cuve.
 Le tablier est le nom donné au châssis qui se reprend sur des élévateurs pour l'industrie ou les travaux agricoles et qui soutient les fourches.
 Le tablier en architecture est la face d’un piédestal
Le tablier sur un cyclomoteur tel que le VéloSolex est une protection en tôle positionnée de chaque côté du cadre protégeant des projections d'eau et de boue

Toponyme 
 Le Tablier est une commune française du département de la Vendée

Voir aussi 
 Tablier de sapeur : spécialité gastronomique lyonnaise